Лобаниха — название населённых пунктов:

Россия 
 Лобаниха — село в Новичихинском районе Алтайского края.
 Лобаниха — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Лобаниха — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Лобаниха — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Лобаниха — посёлок в Чердынском районе Пермского края.
 Лобаниха — деревня в Ярославском районе Ярославской области.
 Лобаниха — губа Баренцева моря в юго-западной части губы Долгая Западная.